Вя́тское — название населённых пунктов в России:

 Вятское — село в Красноярском районе Астраханской области.
 Вятское — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Вятское — село в Советском районе Марий Эл.
 Вятское — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Вятское — село в Каракулинском районе Удмуртии.
 Вятское — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Вятское — село в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Вятское (музейный комплекс)
 Вятское наместничество
 Вятское сельское поселение